Camille Paul Josso (1902-1986), un graveur, peintre et illustrateur français ;
 Clément Josso (1853-1928), architecte français ;
 Fabrice Josso (né en 1967), un acteur français ;
 Olivier Josso (né en 1968), un auteur de bande dessinée français ;
 Sandrine Josso (née en 1975), une femme politique française.

Divers 
 Le château du Plessis-Josso est un manoir breton datant du Moyen Âge, situé sur la commune de Theix, à proximité de Vannes.

Voir aussi 
 Jossot
 Josseau